Дань:
 натуральный или денежный побор с покорённых племён и народов;
 термин древнерусского финансового права, подать, повинность денежная или ясачная, оброк.

Выплачивающий дань называется данником. В отличие от оброка, дань налагалась не индивидуально, а селом или городом целиком (иногда — целым племенем или государством). Нередко сильная держава обкладывала данью своих младших союзников — вассальные государства. В частности, так часто действовало Древнеримское государство.

История 
В русских летописях данью называлась военная контрибуция, которую восточнославянские племена платили своим завоевателям, на севере — варягам, на юге — хазарам. С 880-х годов дань собиралась со славянских и иных племён в пользу киевского князя и использовалась для содержания дружины.

Так, после захвата в 1352 году Галиции король Казимир III обязался платить дань татарам в полном объёме за ту часть русской земли, которую он захватил, то есть за Галицию. Об этом узнали прусские рыцари и тут же донесли папе Иннокентию VI. Тот в 1357 году в булле к польскому королю Казимиру упрекал его в том, что с отнятых у схизматиков земель Казимир уплачивает дань «татарскому королю».

В некоторых странах (Англия, Франция, Болгария и др.), по мере ассимиляции завоевателей в среде покорённого народа, дань постепенно трансформировалась в феодальный оброк и в государственный налог. В то же время даже в XX веке после мировых войн на побеждённых налагались выплаты, сходные с данью — контрибуции и репарации.

См. также 

 Двоеданство
 Урок
 Ясак
 Джизья
 Забожничье
 Платёж
 Контрибуция
 «Датские деньги»
 Реституция
 Пошлина
 Железное
 Замыт
 Индукта
 Щитовые деньги
 По́дать
 Зверина подать
 Подушная подать
 Тя́гло
 Барщина
 Ордынский выход
 Поминки_(дань)
 Налог
 Талья
 Трибутум
 Чинш
 Продразвёрстка
 Акциз
 Грабёж
 Разбой
 Рэкет

Примечания

Литература 
 
 
 
 

История налогообложения